Кортісейру () — португальська власна назва.

Топоніми

Кортісейру-де-Сіма — парафія.